Myronides (persoon), Oud-Grieks militair en politicus
 Myronides (geslacht), een geslacht van Phasmatodea